Implantace (lat. implantatio) může být:

 embryologie – zachycení a uhnízdění oplozeného vajíčka v děložní sliznici u savců
 vpravení implantátu (kloubní protézy, umělé srdeční chlopně aj.) do organismu
 vložení myšlenky nebo úmyslu (scientologie)
 vkládání informací do počítačové paměti – např. implantace operačního systému, implantace informací do paměťového čipu ROM (není možné ho přepsat) nebo EPROM (je možné ho přepsat).

Reference

Literatura

Související články 
 implantát